Puchar Europy w snowboardzie w sezonie 2022/2023 to kolejna edycja tej imprezy. Cykl ten rozpoczął się 24 listopada 2022 r. w austriackim Pitztal zawodami w snowboardcrossie. Ostatnie zawody sezonu, będące konkursem slopestyle'u, zostaną rozegrane 22 kwietnia 2023 r. w Kitzsteinhorn, również w Austrii. 

Łącznie zaplanowano 37 konkursów dla kobiet i mężczyzn.

Konkurencje 
 slalom równoległy (PSL)
 gigant równoległy (PGS)
 snowboardcross (SBX)
 halfpipe (HP)
 slopestyle (SS)
 big air (BA)

Na liście widnieje również klasyfikacja PAR, która nie odzwierciedla żadnej konkurencji. Jest to zsumowana klasyfikacja PSL i PGS.

Kalendarz i wyniki Pucharu Europy

Mężczyźni

Klasyfikacje

Kobiety

Klasyfikacje

Uwagi

Bibliografia 
 

2022 w sportach zimowych
2023 w sportach zimowych
2022 w Europie
2023 w Europie
Puchar Europy w snowboardzie